Lugny pode se referir a:
 Lugny (Aisne)
 Lugny (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos